

Cinema 
 Kisses – film del 1922 diretto da Maxwell Karger
 Kisses – cortometraggio del 1929 diretto da S. Jay Kaufman
 Kisses – film del 1957 diretto da Yasuzō Masumura
 Kisses – film del 1976 diretto da Betty Ferguson
 Kisses – film del 2008 diretto da Lance Daly

Altro 
 Kisses – album di Anitta del 2019
 Hershey's Kisses – marchio dell'azienda Hershey Company

Pagine correlate 
Kiss